Юр'євець — місто в Івановській області
 Юр'євець — мікрорайон м. Владимира
 Юр'євець — станція Горьківської залізниці в м. Владимир
 Юр'євець — село в Павловському районі Нижньогородської області
 Юр'євець — село в Череповецькому районі Вологодської області
 Юр'євець — селище в складі м. Дзержинськ Нижньогородської області

 Юр'євець — населений пункт у Крапинсько-Загорській жупанії